Politico.cd est le premier média exclusivement à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Il est fondé en février 2016 par le journaliste et entrepreneur congolais Litsani Choukran. .

Aperçu 
Politico.cd a été créé en février 2016 par Litsani Choukran, journaliste et entrepreneur congolais, éditeur à l'époque du média Direct.cd. Un an après son lancement, le média fait face à une fronde d'une grande partie de sa rédaction. En août 2016, il annoncera même sa fermeture après qu'un groupe de journalistes, dirigé par le journaliste Patient Ligodi, ait décidé de lancer un média à leur compte, Actualité.cd.

Politico.cd rouvrira ses portes sous une nouvelle rédaction. Dans un éditorial publié sur le site internet du média, le Fondateur Litsani Choukran expliquera les raisons de cette  réouverture, promettant notamment de se battre pour maintenir POLITICO.CD actif.  Le média s'oriente ensuite vers l'actualité d'investigation, devenant un des rares médias congolais dans le secteur.  

POLITICO.CD s'est particulièrement illustré dans la couverture optimale de l'affaire "100 jours" en RDC. 

En septembre 2020, POLITICO.CD annonce la création de son magaine "POLITICO Magazine" et cesse d'être un pure-player. Le média appartient au Groupe LEOPARDS. Il emploie une cinquantaine de journalistes à travers le média. Le Groupe LEOPARDS édite par ailleurs plusieurs autres médias dont ECONOMICO.CD, SPORTS.CD, DIRECT.CD, VIJANA, etc.

Journalistes  

 Litsani Choukran : journaliste, éditeur et entrepreneur congolais.
 Aline Engbe : journaliste, femme politique et activiste de mouvement citoyen
 Edmond Izuba: journaliste, patron de Objectif média en RDC (ancien)
 Fiston Mahamba, journaliste reporter à Reuters, cofondateur de Congo Check. 
 Stanis Bujakera Tshiamala : Médaille d'or du patriotisme 2019 par la nouvelle dynamique de la société civile  (ancien)
 Stephie Mikinzi, rédacteur en chef de POLITICO.CD, journaliste et reporter.

Références

Liens externes